Дример — фамилия.
 Дример, Долфи (1934—2014) — румынский шахматист.
 Дример, Томми (род. 1971) — американский рестлер.